Arenaza puede referirse a:
 Arenaza (apellido), apellido vasco.
 Arenaza (Álava), localidad española que forma parte del municipio de Real Valle de Laminoria.
 Arenaza (Buenos Aires), localidad argentina de la provincia de Buenos Aires.
 Arenaza, nombre alternativo del municipio español de Villaro.